Lejonet kan syfta på:

 Lejonet (stjärntecken) – ett astrologiskt stjärntecken i zodiaken
 Lejonet (stjärnbild) – en stjärnbild på ekliptikan
 Lilla lejonet –  en liten och svag stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Lejonet av Juda – en benämning på Kristus/Messias i Bibeln
 Skansen Lejonet – en skans i Göteborg
 Apoteket Lejonet – en byggnad i Malmö
 Henrik Lejonet (1129–1195), en tysk hertig

Se även 
 Lejon (olika betydelser)
 Lejonen